Kennerly ist der Familienname folgender Personen:

 Caleb Burwell Rowan Kennerly (1829–1861), US-amerikanischer Arzt und Naturforscher
 Ortheia Barnes Kennerly (1945–2015), US-amerikanische R&B- und Jazz-Musikerin
 Paul Kennerly (* 1948), englischer Songwriter und Produzent